Kum steht für:
 eine andere Schreibweise für Ghom, eine Stadt, eine Provinz und ein Fluss im Iran
 Kum (Fluss) in Korea
 koreanischer Name der chinesischen Griffbrettzither Guqin

Kum ist der Familienname von:
 Christian Kum (* 1985), niederländisch-deutscher Fußballspieler

kum steht für:
 Kumykische Sprache (ISO-639-3-Code)

KUM steht für:
 Klinikum der Universität München
 Flughafen Yakushima (IATA-Code), Verkehrsflughafen der Stadt Yakushima auf der gleichnamigen Insel in Japan, Präfektur Kagoshima

Abkürzung